St. Burkard steht für:

 St. Burkard (Geiselwind)
 St. Burkard (Mettmenstetten)
 St. Burkard (Oberailsfeld)
 St. Burkard (Obernbreit)
 St. Burkard (Oerlenbach)
 St. Burkard (Würzburg)

Siehe auch:
 St. Burkhard
 Pfarrkirche St. Burkard (Beinwil)
 St. Burchard (Oedingen)
 St.-Burchardi-Kirche (Kleinmölsen)